Таяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Таяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда